Серва́нс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 85 км на північний схід від Безансона, 45 км на північний схід від Везуля.

Історія 

1 січня 2017 року Серванс і М'єллен було об'єднано в новий муніципалітет Серванс-М'єллен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 849,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Серванс на сайті французького Національного інституту географії 
 Серванс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серванс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серванс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серванс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона